Hennes lilla Majestät kan syfta på:

 Hennes lilla Majestät (teaterstycke) – ett teaterstycke av Karl Gerhard
 Hennes lilla majestät (film, 1925) – en svensk dramafilm från 1925
 Hennes lilla Majestät (film, 1939) – en svensk dramafilm från 1939